Gansklinge und Gänsklinge – abgeleitet jeweils vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Gansklinge (Wiesaz), linke Bachklinge zur Wiesaz, Gewässermündung in Gomaringen, Landkreis Tübingen

 Gänsklinge (Söllbach), linke Bachmulde zum Söllbach in Untersöllbach, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis
 Gänsklinge (Westernbach), rechte Bachklinge zum Westernbach zwischen Westernbach, Gemeinde Zweiflingen und Büttelbronn, Stadt Öhringen, beide Orte im Hohenlohekreis 
 Gänsklinge (Winterlauter), linke Bachklinge zur Winterlauter bei Nassach, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis

Siehe auch:
 Gansbach
 Gänsbach